Mathew John Wedel  vagy Mathew Wedel amerikai paleontológus, a Kaliforniai Egyetem PhD-je, a kaliforniai Nyugati Egészségtudományi Egyetem Anatómiai Tanszékének docense.

Életpályája

Mathew John Wedel amerikai paleontológus a sauropodákkal és a dinoszauruszok pneumatikus csontjainak evolúcióját tanulmányozza.

Részt vett az észak-amerikai szauropodomorph dinoszauruszok felfedezésében és leírásában. Munkái közül kiemelkedik a Sauroposeidon Proteles brachiosaurida leírása, amely valószínűleg a dinoszauruszok közül a legmagasabb, 18 méter magas. A Sauropodomorph alrenddel kapcsolatos különböző kutatási területek közül Matt Wedel hozzájárult a dinoszauruszok és a nagy theropodák, például a Tyrannosaurus Rex csontrendszere pneumatikus tulajdonságainak elemzéséhez. Wedel tanulmányai során arra a feltételezésre jutott, hogy a nagy dinoszauruszok csontjaiba beszivárgott levegő mennyisége, vagyis a pneumatizáció sokkal könnyebbé tehette őket, mint amilyennek látszanak.

A theropoda dinoszauruszok esetében Wedel elgondolása az volt, hogy légzőrendszerük valószínűleg hasonló a madarakéhoz, vagyis dinamikájuk a légzsákokon alapul. Mivel azonban a dinoszauruszok lágyszövetei nem maradtak fenn, lenyomataik ritkán fordulnak elő, Wedel elmélete a dinoszauruszok csontrendszerének a madarakhoz hasonló konfigurációjának megfigyelésén alapult. Tudva, hogy a madaraknál ezek a csontváz-jellemzők a légzsákrendszer működéséhez kapcsolódnak, úgy gondolta, hogy ha a dinoszauruszoknál is hasonló csontvázak voltak jelen, az valószínűleg a hasonló légzőszervek jelenlétének köszönhető.

Wedel feltevéseinek bizonyítékát az Aerosteon riocoloradensis ("a Colorado folyó légcsontjai") nevű terápiás példány felfedezése jelentette, amelyet Paul Sereno paleontológus fedezett fel 1996-ban, a Colorado folyó partján, Argentínában folytatott expedíció során. 

A Paul Sereno által felfedezett és hivatalosan 2008. szeptember 29-én leírt dinoszaurusz csontjainak is szivacsos szerkezete van, amelyet Wedel üreges csontoknak ír le. A Sereno által leírt dinoszaurusz anatómiáját tekintve eltér a madarakétól, fiziológiájában azonban nagyon hasonló.

Jelenleg három elméletet feltételeznek a Wedel elvek alapján a theropoda dinoszauruszok légzsákjai evolúciójának magyarázatára: egy hatékonyabb tüdő kifejlesztése, a felsőtest tömegének csökkentése a kétlábú futó lények esetében, és a légzsákok felszabadítása. túlzott testmeleg.

Matthew John Wedel néhány publikációja
 Wedel, M. J. 2007. Lightening the Giants. Alapvető! 12:1-84.
 Wedel, M. J. 2007. Mit árul el a pneumaticitás a „prosauropodákról” és fordítva. Special Papers in Palaeontology 77:207-222
 Wedel, M.J. 2006. A koponya utáni csontváz pneumaticitásának eredete dinoszauruszokban. Integratív Zoológia 2:80-85
 Wedel, M.J. 2005. Koponya utáni csontváz pneumaticitása sauropodákban és következményei a tömegbecslésekre; pp. 201-228, Wilson, J. A. és Curry-Rogers, K. (szerk.), The Sauropods: Evolution and Paleobiology. University of California Press, Berkeley
 Wedel, M.J. és Cifelli, R.L. 2005. Sauroposeidon: Oklahoma őshonos óriása. Oklahoma Geology Notes 65(2):40-57
 Bonnan, M. F. és Wedel, M. J. 2004. A Brachiosaurus (Dinosauria: Sauropoda) első előfordulása az oklahomai felső jura Morrison formációból. PaleoBios 24(2):13-21
 Wedel, M.J. 2003b. A csigolya pneumatikusságának alakulása szauropoda dinoszauruszokban. Journal of Vertebrate Paleontology 23(2):344-357
 Wedel, M.J. 2003a. A csigolya pneumaticitása, a légzsákok és a sauropoda dinoszauruszok élettana. Paleobiology 29(2):243-255
 Wedel, M.J. és Sanders, R.K. 2002. Az Aves és Sauropoda (Dinosauria: Saurischia) nyaki izomzatának oszteológiai korrelációi, az Apatosaurus nyaki bordáira vonatkozó megjegyzésekkel. PaleoBios 22(3):1-6
 Wedel, M.J., Cifelli, R.L. és Sanders, R.K. 2000b. Osteológia, paleobiológia és a szauropoda dinoszaurusz, Sauroposeidon kapcsolatai. Acta Palaeontologica Polonica 45(4):343-388
 Wedel, M.J., Cifelli, R.L. és Sanders, R.K. 2000. Sauroposeidon proteles, egy új szauropoda az oklahomai korai kréta időszakból. Journal of Vertebrate Paleontology 20(1):109-114

Források
 Berkeley-edu: 
 

Paleontológusok
Amerikai paleontológusok
Élő személyek